Ulrike kan syfta på:
 Ulrike – ett tyskt kvinnonamn, se Ulrika
 Ulrike (djur) – ett släkte av halssländor